— род мокриц семейства Trachelipodidae.

Включает следующие виды:

 Trachelipus aegaeus (Verhoeff, 1907)
 Trachelipus aetnensis (Verhoeff, 1908)
 Trachelipus anatolicus (Frankenberger, 1950)
 Trachelipus andrei (Arcangeli, 1939)
 Trachelipus arcuatus (Budde-Lund, 1885)
 Trachelipus armenicus Borutzkii, 1976
 Trachelipus ater (Budde-Lund, 1896)
 Trachelipus azerbaidzhanus Schmalfuss, 1986
 Trachelipus bistriatus (Budde-Lund, 1885)
 Trachelipus buddelundi (Strouhal, 1937)
 Trachelipus camerani (Tua, 1900)
 Trachelipus caucasius (Verhoeff, 1918)
 Trachelipus cavaticus Schmalfuss, Paragamian & Sfenthourakis, 2004
 Trachelipus croaticus Karaman, 1967
 Trachelipus difficilis Radu, 1950
 Trachelipus dimorphus (Frankenberger, 1941)
 Trachelipus emaciatus (Budde-Lund, 1885)
 Trachelipus ensiculorum (Verhoeff, 1949)
 Trachelipus gagriensis (Verhoeff, 1918)
 Trachelipus graecus Strouhal, 1938
 Trachelipus kervillei (Arcangeli, 1939)
 Trachelipus kosswigi (Verhoeff, 1943)
 Trachelipus laoshanensis Biping, Hong & Tian, 1994
 Trachelipus lencoranicus Borutzky, 1976
 Trachelipus lignaui (Verhoeff, 1918)
 Trachelipus longipennis (Budde-Lund, 1885)
 Trachelipus lutshniki (Verhoeff, 1933)
 Trachelipus marsupiorum (Verhoeff, 1943)
 Trachelipus mostarensis (Verhoeff, 1901)
 Trachelipus myrmicidarum (Verhoeff, 1936)
 Trachelipus nassonovi (Korcagin, 1888)
 Trachelipus nodulosus (Koch, 1838)
 Trachelipus ottomanicus Vandel, 1980
 Trachelipus palustris (Strouhal, 1937)
 Trachelipus pedesignatus (Verhoeff, 1949)
 Trachelipus pieperi Schmalfuss, 1986
 Trachelipus pierantonii (Arcangeli, 1932)
 Trachelipus planarius (Budde-Lund, 1885)
 Trachelipus porisabditus Verhoeff & Strouhal, 1967
 Trachelipus radui Tomescu & Olariu, 2000
 Trachelipus rathkii (Brandt, 1833)
 Trachelipus ratzeburgii (Brandt, 1833)
 Trachelipus razzautii (Arcangeli, 1913)
 Trachelipus remyi (Verhoeff, 1933)
 Trachelipus rhinoceros (Budde-Lund, 1885)
 Trachelipus richardsonae Mulaik, 1960
 Trachelipus riparianus (Verhoeff, 1936)
 Trachelipus rucneri Karaman, 1967
 Trachelipus sarculatus (Budde-Lund, 1896)
 Trachelipus sarmaticus Borutzkii, 1976
 Trachelipus schwangarti (Verhoeff, 1928)
 Trachelipus semiproiectus Gui & Tang, 1996
 Trachelipus silsilesii Vandel, 1980
 Trachelipus similis Vandel, 1980
 Trachelipus simplex Vandel, 1980
 Trachelipus spinulatus (Radu, 1959)
 Trachelipus spretus (Budde-Lund, 1885)
 Trachelipus squamuliger (Verhoeff, 1907)
 Trachelipus svenhedini (Verhoeff, 1941)
 Trachelipus taborskyi (Frankenberger, 1950)
 Trachelipus trachealis (Budde-Lund, 1885)
 Trachelipus trilobatus (Stein, 1859)
 Trachelipus troglobius Tabacaru & Boghean, 1989
 Trachelipus utrishensis Gongalsky, 2017
 Trachelipus vespertilio (Budde-Lund, 1896)

Литература

Примечания 

Мокрицы